Mineur ist 

 ein Begriff im Festungsbau und im Bergbau, siehe Mineur
 in der Musik die französische Bezeichnung für Moll-Tonarten und -Akkorde

Mineur ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Marie Mineur (* 1967), niederländische Politikerin
 Jean Mineur (1902–1985), französischer Filmproduzent und Regisseur

Siehe auch:
 Automobiles Mineur, belgischer Hersteller von Automobilen
 Minor